Miyoshi kan avse:

Miyoshi, Aichi - en stad i Aichi prefektur, Japan
Miyoshi, Hiroshima - en stad i Hiroshima prefektur, Japan
Miyoshi, Saitama - en kommun i Saitama prefektur, Japan
Miyoshi, Tokushima - en stad i Tokushima prefektur, Japan